«Буревестник» — советский футбольный клуб из Новосибирска.

История 
Клуб основан не позднее 1934 года в городе Новосибирске. Именно за 1934 год сохранились сведения о матче «Буревестника» с московской командой «Серп и Молот», где новосибирцы уступили со счётом 1:2.

Клуб принял участие в чемпионате СССР по футболу в 1937 году в Группе «Города Востока», но был снят с турнира после трёх матчей. «Буревестник» (Новосибирск) — первая команда, представившая Новосибирскую область в первенстве СССР. После 1937 года команда во всесоюзных соревнованиях участие не принимала.

История новосибирского футбола до 1937 года 
Первые упоминание о футболе в Новосибирской области в апреле 1906 года, когда на перегоне Чебул-Ояш прошёл футбольный матч между армейцами воинской части, сошедшего с рельсов воинского эшелона. В Ново-Николаевске (с 1926 года — Новосибирск) футбол развит был слабо. В то время город входил в состав Томской губернии. С 1921 года образовалась Новониколаевская губерния, и развитие футбола пошло стремительно. 8 августа 1927 года в Новосибирске был открыт первый футбольный стадион «Спартак». В городе появились первые профессиональные команды — «Сибкрайсоюз», «Совработник», «Печатник», «Мукомол Востока». В 1935 году команда «Динамо» (Новосибирск) обладатель Кубка Западно-Сибирского края. Первое выступление Новосибирских команд на Всесоюзных соревнованиях было в 1937 году — команды «Динамо» (Новосибирск) и «Спартак» (Новосибирск) приняли участие в розыгрыше Кубка СССР.

Литература 
 «Футбол в СССР. 1936—1991 годы. Официальные матчи команд мастеров. Том 1. 1936—1964 годы». Автор-составитель Ю.Кошель. Москва. Предприятие «Техносоюз». Издательство «Луч-1». 1993 год. — С. 270 — 25 стр. — ISBN 5-900612-02-3
 Казаков Е. Н. История чемпионатов СССР по футболу. 1-й том (1936—1969 годы). — По лицензии Ridero: «Издательские решения», 2019. — С. 710 — 61, 67 с. — ISBN 978-5-0050-7970-1. — ISBN 978-5-0050-7971-8.
 А.Бояренко, В.Конончук «Кубок СССР 1936—1939 годов. Серия „История Советского футбола“. Том 1». 60 стр. — 30, 31 с.

Примечание

Ссылки 
 
 Фан-сайт ФК Сибирь. История 1934—1940
 Фан-сайт ФК Сибирь. История 1896—1933
 Библиотека сибирского краеведения. Когда появился футбол в Новосибирске?
 Библиотека сибирского краеведения. Быстрее, выше, сильнее! (физическая культура и спорт Новосибирска)
 Региональный футбол России. Чемпионат Новосибирской области

Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Футбольные клубы Новосибирска